Цопф:
  — коса.
 Цопфстиль — художественный стиль, получивший распространение в Германии и Австрии во второй половине XVIII в. 
 Цопф, Герман (1826—1883) — немецкий композитор.
 Цопф, Фридрих Вильгельм (1846—1909) — немецкий миколог.